Гран-при Монако — Гран-при Формулы-1, шестой этап в сезоне  года, прошёл с 22 по 25 мая.

Перед гонкой 
Из-за преждевременной смены коробки передач Себастьян Феттель был оштрафован на 5 позиций на старте. На Гран-при дебютирует новая машина Toro Rosso STR3, предыдущие Гран-при команда провела на прошлогодней версии автомобиля.

Свободные заезды будут проведены в четверг, а не в пятницу.

Рекорды трассы перед гран-при 
В гонке:
 1:14,439 Михаэль Шумахер, Ferrari, 2004 (на 10-цилиндровом двигателе)
 1:15,143 Михаэль Шумахер, Ferrari, 2006 (на 8-цилиндровом, современная конфигурация)

В квалификации:
 1:13,532 Кими Райкконен, McLaren, 2006

Свободные заезды

Квалификация 
Облачно. Сухо. Температура воздуха +20, трассы +23 °С

Гонка 

|}

Источник:

Интересные факты 
 200 старт в Гран-при у Джанкарло Физикеллы.
 600 Гран-при у Фрэнка Уильямса, руководителя Williams.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

‎

Гран-при Монако
Май 2008 года
Спорт в Монако в 2008 году